HF poate fi:

 Hafniu, element chimic cu simbolul Hf
 Acid fluorhidric, are formula moleculară HF
 Fluorura de hidrogen, are formula moleculară HF
 Herford, district în landul Renania de Nord-Westfalia, Germania
 Frecvență înaltă, spectrul 3–30 MHz, în engleză High frequency, prescurtare folosită frecvent: HF

Legături externe 
  „HF” la acronymfinder.com